MAG steht als Abkürzung für:

 Madagaskar, UNDP-Code
 Flughafen Madang in Papua-Neuguinea (IATA-Code)
 MAG (Computerspiel), Online-Ego-Shooter
 MAG IAS, Maschinenbauunternehmen
 Magdeburg (DE MAG nach UN/LOCODE)
 Magnetometer, Messinstrument an Bord von Raumsonden
 Magyar Általános Gépgyár (MÁG), ehemaliger ungarischer Automobilhersteller
 Martial-Art-Gruppen in Osttimor, siehe Bandenwesen in Osttimor #Martial-Art-Gruppen (MAG)
 Membranausdehnungsgefäß in technischen Systemen
 Metall-Aktivgas-Schweißen, ein Schweißverfahren, siehe Schweißen #Schutzgasschweißen (SG)
 Milch-Absatz-Genossenschaft, ab 1933 Name der Central-Molkerei Hannover
 Mines Advisory Group, eine Nichtregierungsorganisation für die Räumung von Munitionsrückständen
 Mitarbeitergespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter
 FN MAG (Mitrailleuse d’Appui Général), belgisches Maschinengewehr
 Monitor Aksiegroep, Partei in Namibia
 Motosacoche Acacias Genève, Bezeichnung für Einbaumotoren der Firma Motosacoche (auch M.A.G. geschrieben)
 Myelin-assoziiertes Glykoprotein, siehe Myelin
 , rekonstruierte Genomsequenz aus der Metagenomik, siehe Contig #MAGs

Mag oder Mag. steht für:
 Magazin, eine Zeitschrift
 Magistergrad in Österreich siehe Magister #Österreich
 Mag!!!, ein Computerspiel von 1996

mag steht für:
 magnitude, die Maßeinheit für die Helligkeit eines Himmelskörpers, siehe Absolute Helligkeit #Einheit und Größenordnung

Mag ist der Familienname folgender Personen:
 Wolfgang Mag (* 1938), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Maag
 Magg

Abkürzung